Múmia

Filmes 
 A Múmia (filme de 1932)
 A Múmia (filme de 1959)
 A Múmia (filme de 1999)

Ver também 
 The Mummy

Desambiguação